Tjugoett kan syfta på:

 21 – årtal
 21 (tal) – naturligt tal
 Tjugoett (kortspel) – kortspel
 Tjugoett (TV-program) – svenskt TV-program